

Toponyme 

 Gibbs, un village du Missouri (États-Unis) ;
 , une ville du Tennessee (États-Unis) ;
 île Gibbs, une île des Shetland du Sud, en Antarctique ;
 mont Gibbs, un sommet de Californie, aux États-Unis.

Anthroponyme

Patronyme 

 Alex R. Gibbs (1967-), astronome américain ;
 Armstrong Gibbs (1889-1960), un compositeur anglais ;
 Charles Gibbs (1877-1934), un homme politique canadien ;
 Christopher Howard Gibbs (1958-), un musicologue et professeur de musique américain ;
 Cory Gibbs (1980-), un footballeur et défenseur de l'équipe de Charlton Athletic Football Club ;
 Daniel Gibbs (1968-), un homme politique français ;
 Frédia Gibbs (1963-), boxeuse américaine ;
 Georgia Gibbs (1919-2006), une chanteuse américaine ;
 Harry Gibbs (1917-2005), un juge de la Haute cour d'Australie ;
  (1974-), un joueur de cricket sud-africain ;
 Humphrey Gibbs (1902-1990) dernier gouverneur de la colonie britannique de Rhodésie du Sud (1959-1961) ;
 James Ethan Allen Gibbs (1829-1902), un inventeur américain ;
 James Gibbs (1682-1754), un architecte britannique ;
  ;
 John Dixon Gibbs (1834-1912), un inventeur britannique ;
 Josiah Willard Gibbs (1839-1903), un physico-chimiste américain ;
 Kieran Gibbs (1989-), un joueur de football anglais évoluant à Arsenal ;
 Lauren Gibbs (1984-), une bobeuse américaine ;
 Lilian Suzette Gibbs (1870-1925), un botaniste britannique ;
 Marla Gibbs (1931-), une actrice américaine ;
  ;
 Nicole Gibbs (1993-), une joueuse de tennis américaine ;
 Oliver Wolcott Gibbs (1822-1908), un chimiste américain ;
 Richard Gibbs (1955-), un compositeur américain de musiques de films ;
 Robert Gibbs (1971-), un porte-parole de la Maison-Blanche ;
 Steve Gibbs (?-), un guitariste belge ;
 
 Terry Gibbs (1924-), un vibraphoniste de jazz américain ;
 Timothy Gibbs (1967-), un acteur américain ;
 Wolcott Gibbs (1902-1958), journaliste américain.

Personnages de fiction 
 Joshamee Gibbs, un personnage de la saga Pirates des Caraïbes ;
 Jethro Gibbs, un personnage de la série télévisée NCIS : Enquêtes spéciales ;
 , un personnage de la saga Saw.

Sciences et techniques 
Dans la littérature scientifique, Gibbs, employé seul, fait généralement référence à Willard Gibbs, un des pionniers de la thermodynamique.

Astronomie et planétologie 
 , un cratère d'impact sur la Lune
 , comètes découvertes par Alex R. Gibbs

Chimie 
 Énergie libre de Gibbs ou énergie de Gibbs, un synonyme d'enthalpie libre
 Relation de Gibbs-Helmholtz, une équation de la thermodynamique chimique

Mathématiques 
 Phénomène de Gibbs, une déformation du signal

Divers 
 Gibbs Ltd., entreprise britannique de savonnerie et cosmétique, fondée en 1804 et absorbée par Unilever en 1929. 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais